Tapestry:

 Tapestry — объектно-ориентированный Java фреймворк для создания веб-приложений реализующих модель MVC.
 Tapestry (альбом) — студийный альбом американской певицы и автора Кэрол Кинг.
 Tapestry (компания) (англ.) — глобальная фешн-компания